Sciadonus är ett släkte av fiskar. Sciadonus ingår i familjen Aphyonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ormfiskartade fiskar
Sciadonus